Fernando IV puede referirse a:

Fernando IV de Castilla (1295-1312), rey de Castilla y de León;
Fernando IV de Habsburgo, rey de Bohemia (1646-54) y Hungría (1647-54) y rey de Romanos (1653-4).
Fernando IV de Nápoles, más conocido como Fernando I de las Dos Sicilias; 1759-1799, 1799-1806 y 1815-1816)).
Fernando IV, gran duque de Toscana (1859-1860).